Socalchemmis är ett släkte av spindlar. Socalchemmis ingår i familjen Tengellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Socalchemmis